Die German Darts Masters 2012 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 7. bis zum 9. September 2012 zum ersten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das vierte Event der ersten European Darts Tour 2012, welche im Rahmen der Pro Tour 2012 durchgeführt wurde. Austragungsort war der Glaspalast in Sindelfingen.

Adrian Lewis ging aus dem Turnier als Sieger hervor. Im Finale schlug er Ian White mit 6:3.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 82.100 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Zudem erhielten alle 32 nicht gesetzten Spieler eine Startprämie von £ 100.

Teilnehmer 
Für die European Darts Open 2012 waren folgende 64 Spieler qualifiziert:

 Die 32 erstplatzierten Spieler der PDC Pro Tour Order of Merit, von denen alle gesetzt waren
 Die 20 Gewinner des German Darts Masters UK Qualifier vom 3. August 2012
 Die 8 Gewinner des German Darts Masters European Qualifier vom 4. August 2012
 Die 4 Gewinner des German Darts Masters German Qualifier vom 3. August 2012

Gary Anderson wurde vom Turnier ausgeschlossen. Dementsprechend rückten alle Spieler in der Order of Merit einen Platz vor.

PDC Pro Tour Order of Merit
  Phil Taylor
  Adrian Lewis
  James Wade
  Wes Newton
  Andy Hamilton
  Simon Whitlock
  Terry Jenkins
  Mark Webster
  Raymond van Barneveld
  Justin Pipe
  Kevin Painter
  Dave Chisnall
  Ronnie Baxter
  Mark Walsh
  Paul Nicholson
  Colin Lloyd
  Vincent van der Voort
  Mervyn King
  Andy Smith
  Robert Thornton
  Jamie Caven
  Wayne Jones
  John Part
  Colin Osborne
  Brendan Dolan
  Richie Burnett
  Denis Ovens
  Michael van Gerwen
  Peter Wright
  Steve Beaton
  Alan Tabern
  Mark Hylton

German Darts Championship UK Qualifier
  Tony Littleton
  Darren Johnson
  Nick Fulwell
  Jamie Lewis
  Arron Monk
  Ian White
  Nigel Heydon
  William O’Connor
  Mark Dudbridge
  Andrew Gilding
  Peter Hudson
  Darren Webster
  Mickey Mansell
  Dean Winstanley
  Andy Jenkins
  Tony West
  Stuart Kellett
  James Richardson
  Reece Robinson
  Terry Temple

German Darts Championship European Qualifier
  Jelle Klaasen
  Mensur Suljović
  Tonči Restović
  Leon de Geus
  Kurt van de Rijck
  Kim Huybrechts
  Magnus Caris
  Jerry Hendriks

German Darts Championship German Qualifier
  Tomas Seyler
  Andree Welge
  Kevin Münch
  Maik Langendorf

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung nicht im TV ausgestrahlt.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf pdc.tv übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Turnierverlauf auf dartn.de

Einzelnachweise 

2012
European Darts Tour 2012